

Sigle 

ESS est un sigle qui peut signifier :
 Économie sociale et solidaire ;
 Entente Sportive Sétifienne, un club algérien de football ;
 Étoile Sportive du Sahel, un club omnisports tunisien ;
 European Spallation Source, le nom d'une future installation de recherche scientifique en Suède ;
 Evolutionarily stable strategy (en français stratégie évolutivement stable), un concept utilisé en biologie de l'évolution ;
 Energy storage system (en français système de stockage d'énergie), un système permettant de stocker de l'énergie pour la restituer ensuite ;
 European Social Survey, une enquête européenne sur les attitudes, les croyances et les comportements des Européens.
 Evolved Strategic Satellite Une série de satellites de télécommunications militaires américains.

Patronyme 
Ess est un nom de famille allemand, porté notamment en Allemagne et en Suisse par :
 Barbara Ess (1944-2021), photographe et musicienne américaine.
 Émile Ess (1932-1990), un sportif suisse.
 Josef van Ess (1934-2021), islamologue allemand.

Voir aussi 
 Labo de l'ESS, un  think tank français travaillant sur l'économie sociale et solidaire

Homonymie de patronyme